Le terme Route 127 peut désigner plusieurs routes :

 Route 127 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 127 en Ontario, Canada
 Route régionale 127 en Finlande
 Route européenne 127 au Kazakhstan et en Russie
  dans certains pays